Маке́єнко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Макеєнко Володимир Володимирович — народний депутат України, член Партії регіонів.
 Макеєнко Олександр Миколайович — капітан Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни 2014—2017 року.